Дарран Хиллиард (; род. 11 апреля 1993, Бетлехем, штат Пенсильвания, США) — американский профессиональный баскетболист, играющий на позиции лёгкого форварда. Был выбран на драфте НБА 2015 года во втором раунде под общим 38-м номером.

Карьера 
25 июня 2015 года Хиллиард был выбран на драфте НБА «Детройтом Пистонс» под общим 38-м номером. 20 июля 2015 года Хиллиард подписал с «Пистонс» 3-летний контракт.

3 сезона в американском профессиональном баскетболе Хиллиард провёл между НБА и G-Лигой — 2 года в «Детройт Пистонс» и «Гранд-Рапидс Драйв», 1 год в «Сан-Антонио Спёрс» и «Остин Спёрс». В составе «Остина» Хиллиард стал чемпионом G-Лиги. Его средняя результативность составила 20,5 очка при 39,3 % попадания 3-очковых. В НБА за три сезона Хиллиард сыграл 91 матч — 77 за «Пистонс» и 14 за «Спёрс», за это время лишь трижды выйдя в стартовой пятёрке.

Сезон 2018/19 Хиллиард провёл в составе «Басконии». В Евролиге Дарран в среднем набирал 9,4 очка, 2,9 подбора и 1,1 передачи. В 35 матчах чемпионата Испании его показатели составили 10,8 очка, 2,3 подбора и 1,4 передачи.

C 2019 по 2021 год Хиллиард выступал за ЦСКА. В составе команды Дарран провёл 105 матчей и набирал 10,1 очка, 2,3 подбора, 1,3 передачи и 0,6 перехвата в среднем за игру.

В июле 2021 года Хиллиард стал игроком «Баварии».

В июне 2022 года Хиллиард перешёл в «Маккаби» (Тель-Авив).

Сборная США 
В 2017 году, в составе сборной США, Хиллиард стал победителем чемпионата Америки, а также вошёл в символическую пятёрку турнира.

Достижения

Клубные 
  Чемпион Единой лиги ВТБ: 2020/2021
  Чемпион России: 2020/2021
  Чемпион G-Лиги: 2017/2018

Сборная США 
  Победитель чемпионата Америки: 2017

Статистика

Статистика в НБА

Статистика в Джи-Лиге

Статистика в колледже

Статистика в других лигах

Примечания 

Баскетболисты США
Игроки «Вилланова Уайлдкэтс» (баскетбол)
Игроки «Детройт Пистонс»
Игроки «Гранд-Рапидс Драйв»
Игроки «Сан-Антонио Спёрс»
Игроки «Остин Спёрс»
Игроки БК «Баскония»
Игроки БК ЦСКА Москва
Игроки БК «Бавария»
Игроки БК «Маккаби» Тель-Авив
Игроки сборной США по баскетболу
Чемпионы Америки по баскетболу